Высшая категория 2017/2018 () — 79-й сезон чемпионата Албании по футболу. Он начался 8 сентября 2017 года и закончился 18 мая 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Тирана» и «Кораби». Их заменили «Камза» и «Люшня», выигравшие свои группы на втором этапе Первого дивизиона.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Албании на soccerway 

Чемпионат Албании по футболу
Албания
Спорт в Албании в 2017 году
Спорт в Албании в 2018 году